De elementen van de scandiumgroep (IUPAC-groepsnummer 3, vroeger bekend als IIIb) uit het periodiek systeem zijn herkenbaar aan de drie elektronen in de buitenste schil. Twee daarvan bevinden zich in de buitenste s-subschil en eentje in de d-subschil. De lanthaniden en actiniden zijn lastig in een groep in te delen. Omdat deze elementen in verbindingen meestal een oxidatiegetal van +3 hebben, worden ze vaak ook tot de scandiumgroep gerekend.

De lichtste elementen uit deze groep (scandium en yttrium) komen in lage concentraties in de aardkorst voor. De overige zijn zeldzamer. De transurane elementen zijn zelfs alleen kunstmatig te maken. Gezamenlijk worden deze elementen ook wel zeldzame aarden genoemd.

In het periodiek systeem hieronder is de scandiumgroep gekleurd, en ook de lanthaniden en actiniden.